Droog ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Droog (1921–2009), niederländischer Schauspieler
 Henricus Droog (* 1944), niederländischer Ruderer

Droog steht für:
 Droog, Kumpel oder Freund im fiktiven Jugendjargon Nadsat